Voxtel — многозначный термин:

 Voxtel — прежнее название (до 25 апреля 2007 года) молдавского оператора мобильной связи Orange Moldova.
 Voxtel — торговая марка, под которой в России продаются телефоны компании Binatone.
 Voxtel — канадская компания, предоставляющая телефонные и сетевые услуги.